Visković ist der Familienname folgender Personen:

 Ivo Visković (* 1949), serbischer Politologe und Diplomat
 Nikola Visković (* 1938), kroatischer Rechtswissenschaftler
 Velimir Visković (* 1951), kroatischer Schriftsteller